John Toll - diretor de fotografia americano
Receptores do tipo Toll

Veja também 
Tool

Desambiguação